Plaats in Indonesië
 Siring Agung (Kelam Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Siring Agung (Kisam Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Siring Agung (Lubuk Linggau Selatan II), een plaats in het bestuurlijke gebied Lubuklinggau in de provincie Zuid-Sumatra
 Siring Agung (Pagar Gunung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Siring Agung (Semendo Darat Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra